Aucamville (Górna Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Aucamville (Tarn i Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje